Задков — фамилия; имеет женскую форму Задкова.
 Задков, Василий Никифорович (1907—1996) — майор Советской Армии, полярный лётчик, Герой Советского Союза.
 Задков, Виктор Николаевич (род. 1958) — советский, российский физик, специалист по лазерной физике и нелинейной оптике.